Magnus – imię męskie pochodzenia łacińskiego
 Magnus – piwo Browaru Jagiełło
 Magnus – polska grupa muzyczna
 Magnus – sieć sklepów muzycznych działających od 1990 roku na terenie województwa lubelskiego oraz sklep internetowy
 Magnus – siódmy album studyjny Audiomachine
 Magnus (opera) – opera Józefa Świdra
 Magnus – fikcyjna postać występująca w cyklu powieści Kroniki wampirów autorstwa Anne Rice

 Osoby
 Sandra Magnus – astronautka amerykańska
 Olaus Magnus – duchowny szwedzki
 Johannes Magnus – duchowny szwedzki, brat Olausa
 Rainier Magnus – kardynał
 Magnus Haroldson – komes wrocławski i mazowiecki w XI wieku
 Magnus – książę Saksonii od 1072